O Grande Prémio da Itália de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 5 de Junho de 2005.
 Corrida: 5 de Junho de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 GP da Itália
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

Italia
2005
Desporto na Itália em 2005